Улица Фридриха — названия улиц. Примеры:

 Улица Фридриха — она же Фридрихштрассе, главная улица Берлина, носит имя прусского короля Фридриха I
 Улица Фридриха Энгельса — названия улиц в честь Фридриха Энгельса